

Patronyme 

 Emil Zátopek (1922-2000), coureur de fond tchécoslovaque
 Dana Zátopková (1922-2020),  athlète tchécoslovaque

Divers 
 Zatopek Magazine, magazine sportif belge

Voir aussi 
 Zapotèques, civilisation amérindienne

Homonymie de patronyme